Jež oder Jeż (das Wort für Igel im Serbokroatischen bzw. Polnischen) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Jeż (* 1963), polnischer Geistlicher, Bischof von Tarnów
 Barbara Jeż (* 1948), polnische Handballspielerin
 František Jež (* 1970), tschechischer Skispringer
 Ignacy Jeż (1914–2007), polnischer Geistlicher, Bischof von Koszalin-Kołobrzeg 
 Jakob Jež (1928–2022), jugoslawischer bzw. slowenischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Róbert Jež (* 1981), slowakischer Fußballspieler

Jez steht für:
  Jez, Weinmaß, siehe Jetz